Madeleine Williams (ur. 28 marca 1983) – kanadyjska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2005 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim, Pucharze Północnoamerykańskim oraz Pucharze Kontynentalnym. Była ona uczestniczką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, w 2010 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1983
Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010